Az 1999-es rali-világbajnokság volt a 27. rali-világbajnoki szezon. Január 17-én kezdődött és november 26-án lett vége. Az egyéni bajnok Tommi Mäkinen lett, a csapat világbajnok pedig a Toyota.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 1999-es rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali